David Martin, (1915–1997), magyar származású ausztrál költő
 David Martin, (1985), angol labdarúgó (Milwall)
 David Martin, (1986), angol labdarúgó, kapus
 David Martin, (1981–), amerikai teniszező
 David Martin, (1977), francia tornász, olimpikon